Kačenka má několik významů:

 Verpa – rod smržovitých hub
 Ptychoverpa – rod smržovitých hub, který je z rodu Verpa některými autory vyčleňován
 Nettapus – rod vrubozobých ptáků, pro který je častěji užíváno rovněž nejednoznačné jméno kachnička
 Kačenka (reklamní film) – český reklamní film režisérky Hermíny Týrlové
 František Kačenka (1948) – český politik, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP za HSD-SMS a ČMUS
 expresivní lidové pojmenování pro ženský pohlavní orgán